Rainmaker
 Rainmaker (peça teatral), de N. Richard Nash
 "Rainmaker" (canção), da banda Iron Maden
 Rainmaker Entertainment, empresa canadense de animação digital 

The Rainmaker
 The Rainmaker (álbum), da banda Flower Kings

 The Rainmaker (filme de 1956), filme com Katharine Hepburn e Burt Lancaster
 The Rainmaker (filme de 1997), filme com Matt Damon e Danny DeVito